Spartak Taschkent ist der Name folgender Sportvereine:

 Spartak Taschkent, früherer Name von Paxtakor Taschkent, usbekischer Fußballverein
 Spartak Taschkent, früherer Name von Binokor Taschkent, usbekisches Eishockeyteam